Э́мми Пе́лтонен (; род. 29 ноября 1999, Нашвилл, США) — финская фигуристка, выступающая в одиночном катании, трёхкратная чемпионка Финляндии (2017, 2018, 2020), представляла сборную страны на зимних Олимпийских играх 2018 года.

По состоянию на 15 декабря 2021 года занимает 28-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Биография 
Родилась 29 ноября 1999 года в американском городе Нашвилле, где её родители — Ханна (финская экс-фигуристка) и хоккеист Вилле Пелтонен проживали по рабочему контракту от клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» (1998—2001). Имеет двоих братьев-близнецов Алекса и Йеспера (род. 1998) и сестру Нелли (род. 2005). Её дедушка  был финским профессиональным хоккеистом.

Карьера

Ранние годы 
Появление фигуристки на крупных юниорских стартах было в олимпийский сезон 2013/2014 годов, когда она стала серебряным призёром первенства Финляндии среди юниоров. Она также приняла участие в нескольких юниорских турнирах. 

В сезоне 2014/2015 годов состоялся её дебют на юниорском этапе Гран-при во Франции, где она замкнула десятку спортсменов. В этот год прошёл её дебют в национальном чемпионате, где она финишировала рядом с пьедесталом. Сезон 2015/2016 годов оказался очень неудачным. При этом она дебютировала и во взрослых турнирах.

Сезон 2016/2017 
В августе 2016 года Эмми очень удачно выступила во Франции на юниорском этапе Гран-при, где финишировала замкнув пятёрку. Далее последовали её старты во взрослых турнирах. Очень удачным был её старт в Варшаве на Кубке города, где она замкнула шестёрку лучших. 

Финская федерация заявила её на юниорский мировой чемпионат, однако в конце года она уверенно выиграла чемпионат страны. После этого она дебютировала в Остраве на континентальном чемпионате, где финишировала рядом с десяткой лучших фигуристов Старого Света. При этом она улучшила все свои прежние спортивные достижения и была лучшей финской фигуристкой среди одиночниц и смогла способствовать на следующей сезон присутствию двух финских фигуристок. Финская федерация произвела замену, заменив её на юниорском мировом чемпионате и отправила на взрослый. На мировом чемпионате дома она получила полное фиаско. Не сумела пройти в финальную часть чемпионата.

Сезон 2017/2018: Олимпийские игры 
Олимпийский сезон Эмми начала в Италии на Кубке Ломбардии, где её выступление было не самым удачным. Финская федерация отправила её конкурентку на отборочный турнир к Олимпийским играм. Где Финляндия получила одно место среди одиночниц. За десяткой лучших она финишировала в октябре и на домашнем турнире. После этого она снялась со всех стартов и предприняла усиленные тренировки и в декабре на национальном чемпионате отстояла звание чемпионки страны. 

В середине января 2018 года финская спортсменка выступала в Москве на континентальном чемпионате, где финишировала в десятке лучших. При этом она улучшила все свои прежние достижения. В конце февраля в Канныне на личном турнире Олимпийских игр финская фигуристка выступила относительно удачно. Она сумела пройти в финальную часть соревнований и заняла двадцатое место. Ей также удалось улучшить своё прежнее достижение в короткой программе.

Программы

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Финляндии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года